Palmolive henviser til flere artikler:

Palmolive (sæbe) – er navnet på en sæbe fremstillet af Colgate-Palmolive. 
Palmolive (musiker) – spansk født trommeslager.